«Піднята цілина» — роман М. О. Шолохова.
 «Піднята цілина» — опера І. І. Дзержинського, поставлена 1937 року за однойменним романом.

 «Піднята цілина» — фільм 1939 року за однойменним романом.
 «Піднята цілина» — фільм 1960 року за однойменним романом.